Појам "Сарма" може се односити на:
 Сарма - традиционално и омиљено јело у Србији и шире на Балкану
 Ратко Танкосић - Сарма - Српски глумац